Ассо́ль — редкое женское русское имя, появившееся в Советском Союзе после публикации романа Александра Грина «Алые паруса» (1922), автор которой создал героиню (см. Ассоль (персонаж Грина)), наделив её вымышленным именем, и выхода на экраны популярного художественного фильма «Алые паруса» (1961), где главную роль сыграла Анастасия Вертинская. После демонстрации в кинотеатрах СССР этой кинокартины имя Ассоль стало очень популярным у родителей, а также нарицательным в романтическом смысле. 

Предположительно, имя возникло от , что значит «к солнцу».

Имя Ассоль несклоняемо.

Примечания 

Женские имена
Советские имена